Sedrata est une commune de la wilaya de Souk Ahras en Algérie.
 Sédrata est un site archéologique dans la wilaya d'Ouargla en Algérie.

Homonymie de toponyme